Крис де Бург (; имя при рождении Кристофер Джон Дэвисон, ; 15 октября 1948 года) — ирландский рок-музыкант, певец и композитор.

Биография 
Кристофер Джон Дэвисон родился в Венадо-Туэрто, Аргентина в семье британского дипломата полковника Чарльза Дэвисона и ирландской секретарши Мэйв Эмили де Бург. Карьера отца мотала семью по всему миру — Мальта, Нигерия, Заир. Когда ему было 6 лет, семья вернулась домой, в местечко Томхаггард в графстве Уэксфорд, Ирландия, где его дед по материнской линии, генерал Эрик де Бург, начальник Генштаба Индии во время Второй Мировой войны, купил замок Барги XII века, переделав одно его крыло в гостиницу. Окончив Тринити Колледж в Дублине, Крис решил стать исполнителем песен и взял девичью фамилию матери.

Наиболее известной композицией Криса де Бурга является The Lady in Red из альбома Into the Light. В этот альбом, выпущенный в 1986 году, включена также песня «For Rosanna», посвященная дочери музыканта, родившейся в 1984 году. Помимо дочери, у Криса есть ещё два сына.

Песни Криса де Бурга звучали в фильмах «Артур 2», «Американский психопат» и «Вышибалы». Всего в мире продано более сорока миллионов записей его песен.

Крис является страстным поклонником футбольного клуба «Ливерпуль». В своё время ему принадлежала часть акций клуба, однако, Том Хикс и Джордж Жиллетт после выкупа ими основного пакета акций клуба у Дэвида Мурса в 2007 году вынудили остальных акционеров, в том числе и Криса де Бурга, продать им все остававшиеся ценные бумаги.

Стал первым западным исполнителем, сыгравшим в Ливане, после гражданской войны.

25 июня 2019 года  назвал Криса де Бурга среди сотен исполнителей, чей материал, как сообщается, был уничтожен во время  2008 года.

Семья 
 Крис — потомок Вильгельма Завоевателя. Дочь Криса Розанна Дэвисон — победительница конкурса красоты «Мисс мира» 2003 года.

Дискография 
 Far Beyond These Castle Walls (1975)
 Spanish Train and Other Stories (1975)
 At the End of a Perfect Day (1977)
 Crusader (1979)
 Eastern Wind (1980)
 The Getaway (1980)
 Man on the Line (1984)
 Into the Light (1986)
 Flying Colours (1988)
 Spark to a Flame (1989)
 The Power of Ten (1992)
 This Way Up (1994)
 Beautiful Dreams (1995)
 Quiet Revolution (1999)
 Timing Is Everything (2002)
 The Road to Freedom (2004)
 The Storyman (2006)
 Footsteps (2008)
 Moonfleet & Other Stories (2010)
 Footsteps 2 (2011)
 Home (2012)
 The Hands of Man (2014)
 A Better World (2016)
 The Legend of Robin Hood (2021)

Примечания 

Выпускники Тринити-колледжа (Дублин)
Музыканты арт-рока
Певцы и певицы Ирландии
Музыканты софт-рока
Поп-вокалисты Великобритании